Tsikata peut faire référence à : 
 Dzodzi Tsikata (née en 1962), universitaire et féministe ghanéenne.
 Yvonne Tsikata (née en 1963) est une économiste ghanéenne.